Ognes (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Ognes (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est)
 Ognes (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)